Salvation Sue – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
Salvation Sue – film del 1919 diretto da Al Christie